Церковь Казáнской икóны Бóжией Мáтери подворья Казанского Вышневолоцкого монастыря (Малый проспект Петроградской стороны, д. 69/Подрезова ул., д. 14) — утраченный православный храм в Санкт-Петербурге.

История 
Подворье было построено на месте участка с деревянным домом, который его владелец М. Ф. Уткин, хозяин ресторана «Вена», пожертвовал монастырю в 1907 году.

а здесь была освящена деревянная часовня, построенная по проекту епархиального архитектора А. П. Аплаксина. а на месте деревянной часовни была возведена каменная в честь рождения цесаревича Алексея. Также был построен четырёхэтажный дом для монахинь.

а состоялась закладка каменной церкви, проект которой составил архитектор А. П. Аплаксин. а храм был освящён. а был освящён последний придел Преподобномучеников Андрея Стратилата и Евгении.

6 июня 1923 года храм, ставший в 1919 году приходским после упразднения подворья, был закрыт. В конце 1920-х годов по проекту инженера Ф. А. Лыхина подворье было капитально (почти до неузнаваемости) перестроено в стиле конструктивизма в жилой дом (общежитие), здание сохранилось.

Архитектура, убранство 
Белокаменный (оштукатуренный) храм был построен в псковском стиле XV века. Его стены слабо декорированы. Окна узкие, арочные (щелевидные и строенные). Главный фасад завершала ломаная кровля, церковь венчал луковичный купол на невысоком барабане. Над северным фасадом поднималась звонница. Впервые в Петербурге, храм имел наружные фрески, исполненные Вишневецким. Внутри храм был перекрыт куполом. Образа и росписи внутри храма выполнили сёстры обители. Роспись храма была уникальна для города на тот момент.

В современном здании с фасадной стороны угадать перестроенный храм крайне тяжело. С Подрезовой улицы флигельное здание комплекса почти не перестроено: снесена высокая ломаная крыша с куполом, однако расположение окон и ниша над воротами для иконы сохранилась.

Примечания

Ссылки 
 Церковь Божией Матери Казанской Вышневолоцкого Казанского женского монастыря Тверской епархии // Энциклопедия Санкт-Петербурга
 Подворье Вышневолоцкого Казанского монастыря — Жилой дом // Архитектурный сайт Citywalls

Утраченные храмы Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Здания и сооружения, построенные в 1912 году в Санкт-Петербурге